De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1986 bij de mannen werden voor de 85e keer gehouden. De als eerste geplaatste Tsjecho-Slowaak Ivan Lendl won het toernooi door in de finale de Zweed Mikael Pernfors met 6-3, 6-2 en 6-4 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Ivan Lendl (winnaar)
  Mats Wilander (derde ronde)
  Boris Becker (kwartfinale)
  Yannick Noah (vierde ronde)
  Stefan Edberg (tweede ronde)
  Joakim Nyström (eerste ronde)
  Anders Järryd (derde ronde)
  Henri Leconte (halve finale)

  Andrés Gómez (kwartfinale)
  Thierry Tulasne (tweede ronde)
  Martín Jaite (vierde ronde)
  Guillermo Vilas (kwartfinale)
  Johan Kriek (halve finale)
  Emilio Sánchez (vierde ronde)
 n/a 
  Heinz Günthardt (eerste ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Roland Garros
ITF-toernooi in 1986